Gent-Wevelgem 1995 var den 57. udgave af cykelløbet Gent-Wevelgem og blev arrangeret 5. april 1995. Løbet blev vundet af danske Lars Michaelsen, efterfulgt af Maurizio Fondriest og Luc Roosen.

Resultater

Eksterne henvisninger 

1995
Cykelløb i 1995